Di seguito una lista di asteroidi dal numero 48001 al 49000 con data di scoperta e scopritore.

48001-48100 

|-
| 48001 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48002 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48003 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48004 - ||  || 31 gennaio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48005 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48006 - ||  || 30 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48007 - ||  || 30 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48008 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48009 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48010 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 48011 - ||  || 29 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 48012 - ||  || 25 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 48013 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48014 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48015 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48016 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48017 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48018 - ||  || 15 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 48019 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48020 - || 2001 DC || 16 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 48021 - ||  || 16 febbraio 2001 || K. Korlević
|-
| 48022 - ||  || 16 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 48023 - ||  || 16 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 48024 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48025 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48026 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48027 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48028 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48029 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48030 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48031 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48032 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48033 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48034 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48035 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48036 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48037 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48038 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48039 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48040 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48041 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48042 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48043 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48044 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48045 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 48046 - ||  || 23 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 48047 Houghten ||  || 22 febbraio 2001 || Tenagra II
|-
| 48048 - ||  || 24 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 48049 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48050 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 48051 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48052 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 48053 - || 2001 EL || 2 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48054 - || 2001 EM || 2 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48055 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48056 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48057 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48058 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48059 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48060 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48061 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48062 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48063 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48064 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 48065 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48066 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48067 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48068 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48069 - || 2001 FP || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48070 Zizza ||  || 19 marzo 2001 || D. Healy
|-
| 48071 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48072 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48073 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48074 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48075 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48076 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48077 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48078 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48079 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48080 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48081 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48082 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48083 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48084 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48085 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48086 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48087 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48088 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48089 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48090 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48091 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48092 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48093 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48094 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48095 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48096 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48097 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48098 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48099 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48100 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|}

48101-48200 

|-
| 48101 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48102 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48103 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48104 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48105 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48106 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48107 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48108 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48109 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48110 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48111 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48112 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48113 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48114 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48115 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48116 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48117 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48118 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48119 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48120 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48121 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48122 - ||  || 28 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48123 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48124 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48125 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48126 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48127 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48128 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48129 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48130 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 48131 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 48132 - ||  || 29 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48133 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48134 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48135 - ||  || 31 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48136 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48137 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48138 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48139 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48140 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48141 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48142 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48143 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48144 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 48145 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48146 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48147 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48148 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 48149 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 48150 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 48151 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48152 - ||  || 25 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 48153 - ||  || 31 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 48154 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48155 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48156 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 48157 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48158 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48159 Saint-Véran || 2001 HY || 16 aprile 2001 || Saint-Véran
|-
| 48160 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48161 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48162 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48163 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48164 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48165 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48166 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48167 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48168 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48169 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48170 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48171 Juza ||  || 23 aprile 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 48172 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 48173 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 48174 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48175 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48176 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 48177 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48178 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48179 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48180 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48181 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48182 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48183 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48184 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 48185 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 48186 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48187 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48188 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48189 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48190 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48191 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48192 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 48193 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 48194 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48195 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 48196 - ||  || 11 maggio 2001 || NEAT
|-
| 48197 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 48198 - ||  || 11 maggio 2001 || NEAT
|-
| 48199 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 48200 Nishiokatakashi ||  || 19 maggio 2001 || BATTeRS
|}

48201-48300 

|-
| 48201 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48202 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48203 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48204 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48205 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48206 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48207 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48208 - ||  || 20 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48209 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 48210 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48211 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48212 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48213 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48214 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48215 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48216 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48217 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48218 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48219 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48220 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48221 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48222 - ||  || 19 maggio 2001 || G. Hug
|-
| 48223 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48224 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48225 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48226 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48227 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48228 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48229 - ||  || 20 maggio 2001 || NEAT
|-
| 48230 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 48231 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 48232 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 48233 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 48234 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 48235 - ||  || 19 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 48236 - ||  || 19 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 48237 - ||  || 23 giugno 2001 || Powell
|-
| 48238 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 48239 - ||  || 24 giugno 2001 || NEAT
|-
| 48240 - || 2001 NE || 8 luglio 2001 || NEAT
|-
| 48241 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 48242 - ||  || 2 agosto 2001 || NEAT
|-
| 48243 - ||  || 11 agosto 2001 || P. Kušnirák
|-
| 48244 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 48245 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 48246 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 48247 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 48248 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 48249 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 48250 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 48251 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 48252 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 48253 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 48254 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 48255 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 48256 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 48257 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 48258 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 48259 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 48260 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48261 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48262 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48263 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48264 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48265 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48266 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48267 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 48268 - ||  || 4 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 48269 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 48270 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 48271 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 48272 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 48273 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 48274 - ||  || 10 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 48275 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 48276 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 48277 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 48278 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 48279 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 48280 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 48281 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 48282 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 48283 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 48284 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 48285 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 48286 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 48287 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 48288 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 48289 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 48290 - || 2002 JH || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48291 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48292 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 48293 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 48294 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 48295 Liamgroah ||  || 27 maggio 2002 || NEAT
|-
| 48296 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48297 - ||  || 9 giugno 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 48298 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 48299 - ||  || 11 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 48300 Kronk ||  || 11 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|}

48301-48400 

|-
| 48301 - ||  || 12 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 48302 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48303 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48304 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48305 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48306 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48307 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48308 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 48309 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 48310 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48311 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48312 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48313 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48314 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48315 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48316 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48317 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48318 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48319 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48320 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48321 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48322 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48323 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48324 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48325 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48326 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48327 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48328 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48329 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48330 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48331 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48332 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 48333 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48334 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 48335 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 48336 - ||  || 6 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 48337 - ||  || 5 agosto 2002 || J. Broughton
|-
| 48338 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 48339 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 48340 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 48341 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 48342 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 48343 - || 2180 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48344 - || 2588 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48345 - || 2662 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48346 - || 3077 P-L || 25 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48347 - || 3567 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48348 - || 4124 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48349 - || 4239 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48350 - || 6221 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48351 - || 6250 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48352 - || 6320 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48353 - || 6616 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48354 - || 1291 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48355 - || 2184 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48356 - || 3118 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48357 - || 1013 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48358 - || 1187 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48359 - || 1219 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48360 - || 1262 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48361 - || 2022 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48362 - || 2184 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48363 - || 2192 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48364 - || 3096 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48365 - || 3106 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48366 - || 3284 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48367 - || 4127 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48368 - || 4141 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48369 - || 4153 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48370 - || 1056 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48371 - || 1173 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48372 - || 1182 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48373 Gorgythion || 2161 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48374 - || 2583 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48375 - || 3320 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48376 - || 4044 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48377 - || 4047 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48378 - || 4241 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48379 - || 4672 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48380 - || 5622 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 48381 - ||  || 17 settembre 1977 || A. Boattini, G. Forti
|-
| 48382 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 48383 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 48384 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 48385 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 48386 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 48387 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 48388 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 48389 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 48390 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 48391 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 48392 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 48393 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48394 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48395 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48396 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48397 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48398 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48399 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48400 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|}

48401-48500 

|-
| 48401 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48402 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48403 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48404 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48405 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48406 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 48407 - ||  || 27 agosto 1981 || H. Debehogne
|-
| 48408 - ||  || 14 novembre 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 48409 - ||  || 27 settembre 1984 || D. Padgett
|-
| 48410 Kolmogorov ||  || 23 agosto 1985 || N. S. Chernykh
|-
| 48411 Johnventre ||  || 5 settembre 1985 || H. Debehogne
|-
| 48412 - ||  || 27 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 48413 - ||  || 9 ottobre 1986 || M. Antal
|-
| 48414 - || 1987 OS || 19 luglio 1987 || E. F. Helin
|-
| 48415 Dehio || 1987 QT || 21 agosto 1987 || F. Börngen
|-
| 48416 Carmelita ||  || 24 gennaio 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| 48417 - ||  || 11 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 48418 - ||  || 13 marzo 1988 || P. Jensen
|-
| 48419 - ||  || 2 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 48420 - ||  || 2 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 48421 - || 1988 VF || 3 novembre 1988 || T. Kojima
|-
| 48422 Schrade ||  || 3 novembre 1988 || F. Börngen
|-
| 48423 - || 1988 WA || 17 novembre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48424 Souchay ||  || 5 dicembre 1988 || T. Nakamura
|-
| 48425 Tischendorf ||  || 2 febbraio 1989 || F. Börngen
|-
| 48426 - ||  || 2 marzo 1989 || E. W. Elst
|-
| 48427 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 48428 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 48429 - ||  || 28 settembre 1989 || H. Debehogne
|-
| 48430 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 48431 - ||  || 2 ottobre 1989 || S. J. Bus
|-
| 48432 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 48433 - ||  || 29 ottobre 1989 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| 48434 Maxbeckmann ||  || 23 ottobre 1989 || F. Börngen
|-
| 48435 Jaspers ||  || 23 ottobre 1989 || F. Börngen
|-
| 48436 - || 1989 VK || 2 novembre 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| 48437 - ||  || 3 novembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 48438 - ||  || 21 novembre 1989 || R. H. McNaught
|-
| 48439 - ||  || 20 novembre 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48440 - ||  || 30 dicembre 1989 || R. H. McNaught
|-
| 48441 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 48442 - || 1990 GF || 15 aprile 1990 || E. W. Elst
|-
| 48443 - ||  || 29 aprile 1990 || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| 48444 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 48445 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 48446 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 48447 Hingley ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 48448 - ||  || 21 novembre 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48449 - ||  || 12 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 48450 - || 1991 NA || 7 luglio 1991 || E. F. Helin
|-
| 48451 Pichincha ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 48452 - ||  || 6 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 48453 - ||  || 13 agosto 1991 || E. F. Helin
|-
| 48454 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 48455 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 48456 Wilhelmwien ||  || 12 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 48457 Joseffried ||  || 12 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 48458 Merian ||  || 13 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 48459 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 48460 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 48461 Sabrinamaricia ||  || 7 settembre 1991 || E. F. Helin, S. Cohen
|-
| 48462 - ||  || 3 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 48463 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 48464 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 48465 - ||  || 14 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 48466 - ||  || 12 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 48467 - ||  || 30 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 48468 - ||  || 29 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 48469 - ||  || 10 ottobre 1991 || J. Alu
|-
| 48470 - ||  || 10 ottobre 1991 || K. J. Lawrence
|-
| 48471 Orchiston ||  || 7 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 48472 Mössbauer ||  || 2 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 48473 - ||  || 6 ottobre 1991 || Spacewatch
|-
| 48474 - || 1991 UR || 18 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48475 - ||  || 29 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48476 - ||  || 31 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48477 - || 1991 VV || 2 novembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 48478 - ||  || 3 novembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 48479 - || 1991 XF || 4 dicembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48480 Falk ||  || 28 dicembre 1991 || F. Börngen
|-
| 48481 - ||  || 28 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 48482 Oruki || 1992 CN || 5 febbraio 1992 || T. Seki
|-
| 48483 - ||  || 2 febbraio 1992 || E. W. Elst
|-
| 48484 - ||  || 11 marzo 1992 || A. Dunn
|-
| 48485 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 48486 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 48487 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 48488 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 48489 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 48490 - ||  || 4 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 48491 - ||  || 24 aprile 1992 || H. Debehogne
|-
| 48492 Utewielen ||  || 24 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 48493 - || 1992 WG || 16 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48494 - || 1992 WM || 16 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48495 Ryugado || 1993 BB || 16 gennaio 1993 || T. Seki
|-
| 48496 - ||  || 26 gennaio 1993 || T. J. Balonek
|-
| 48497 - ||  || 27 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 48498 - ||  || 30 gennaio 1993 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| 48499 - ||  || 23 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 48500 - ||  || 20 febbraio 1993 || E. W. Elst
|}

48501-48600 

|-
| 48501 - || 1993 FM || 23 marzo 1993 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 48502 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48503 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48504 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48505 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48506 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48507 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48508 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48509 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48510 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48511 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48512 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48513 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48514 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48515 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48516 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48517 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48518 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48519 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48520 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48521 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48522 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48523 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48524 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 48525 - || 1993 GB || 14 aprile 1993 || S. Otomo
|-
| 48526 - ||  || 20 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 48527 - ||  || 13 giugno 1993 || R. H. McNaught
|-
| 48528 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 48529 von Wrangel ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 48530 - || 1993 PF || 12 agosto 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| 48531 - || 1993 PP || 13 agosto 1993 || Spacewatch
|-
| 48532 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 48533 - || 1993 QU || 19 agosto 1993 || E. F. Helin
|-
| 48534 - ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 48535 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48536 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48537 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48538 - ||  || 15 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 48539 - ||  || 22 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 48540 - ||  || 11 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 48541 - ||  || 15 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 48542 - ||  || 14 ottobre 1993 || H. E. Holt
|-
| 48543 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48544 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48545 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48546 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48547 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48548 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48549 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48550 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48551 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48552 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48553 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48554 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48555 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48556 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48557 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48558 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48559 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48560 - ||  || 20 ottobre 1993 || R. H. McNaught
|-
| 48561 - ||  || 21 ottobre 1993 || R. H. McNaught
|-
| 48562 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 48563 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 48564 - ||  || 16 gennaio 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 48565 - ||  || 8 febbraio 1994 || O. A. Naranjo
|-
| 48566 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 48567 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 48568 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 48569 - || 1994 EN || 6 marzo 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 48570 - ||  || 9 marzo 1994 || E. F. Helin
|-
| 48571 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|-
| 48572 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|-
| 48573 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 48574 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 48575 Hawaii || 1994 NN || 4 luglio 1994 || A. Nakamura
|-
| 48576 - ||  || 11 luglio 1994 || C. S. Shoemaker
|-
| 48577 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48578 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48579 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48580 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48581 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48582 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48583 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48584 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48585 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48586 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48587 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 48588 Raschröder ||  || 2 settembre 1994 || F. Börngen
|-
| 48589 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 48590 - ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48591 - ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48592 - ||  || 4 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 48593 - || 1994 VF || 1 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 48594 - ||  || 3 novembre 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| 48595 - ||  || 9 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 48596 - ||  || 7 novembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48597 - ||  || 3 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 48598 - ||  || 9 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 48599 - || 1994 YS || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 48600 - || 1994 YZ || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|}

48601-48700 

|-
| 48601 - || 1995 BL || 23 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48602 - ||  || 27 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48603 - ||  || 30 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48604 - || 1995 CV || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 48605 - ||  || 7 febbraio 1995 || R. H. McNaught
|-
| 48606 - || 1995 DH || 20 febbraio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48607 Yamagatatemodai ||  || 20 febbraio 1995 || T. Okuni
|-
| 48608 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 48609 - ||  || 19 febbraio 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48610 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 48611 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 48612 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 48613 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 48614 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 48615 - ||  || 28 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 48616 - ||  || 2 aprile 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48617 - ||  || 25 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 48618 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 48619 Jianli || 1995 KV || 21 maggio 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48620 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 48621 - || 1995 OC || 19 luglio 1995 || Cavezzo
|-
| 48622 - ||  || 30 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 48623 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 48624 Sadayuki || 1995 PM || 4 agosto 1995 || T. Okuni
|-
| 48625 - || 1995 QF || 16 agosto 1995 || S. P. Laurie
|-
| 48626 - ||  || 20 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 48627 - ||  || 28 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 48628 Janetfender || 1995 RD || 7 settembre 1995 || NEAT
|-
| 48629 - || 1995 SP || 18 settembre 1995 || L. Šarounová
|-
| 48630 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48631 Hasantufan ||  || 26 settembre 1995 || T. V. Kryachko
|-
| 48632 - ||  || 29 settembre 1995 || S. P. Laurie
|-
| 48633 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48634 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48635 - ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48636 Huangkun ||  || 28 settembre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48637 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48638 Třebíč || 1995 TB || 3 ottobre 1995 || M. Tichý
|-
| 48639 - ||  || 15 ottobre 1995 || A. Gleason
|-
| 48640 Eziobosso || 1995 UD || 17 ottobre 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 48641 - ||  || 20 ottobre 1995 || K. Korlević, V. Brcic
|-
| 48642 - ||  || 23 ottobre 1995 || D. di Cicco
|-
| 48643 Allen-Beach ||  || 20 ottobre 1995 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| 48644 - ||  || 27 ottobre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48645 - ||  || 27 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48646 - ||  || 27 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48647 - ||  || 27 ottobre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48648 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 48649 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 48650 Kazanuniversity ||  || 17 ottobre 1995 || V. Ya. Solovyov
|-
| 48651 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 48652 - || 1995 VB || 1 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48653 - || 1995 VD || 1 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48654 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48655 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48656 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48657 - || 1995 WK || 16 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48658 - ||  || 16 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 48659 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48660 - ||  || 24 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48661 - ||  || 24 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48662 - ||  || 24 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48663 - ||  || 29 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48664 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48665 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48666 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48667 - ||  || 20 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48668 - ||  || 15 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48669 - ||  || 21 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48670 - ||  || 26 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48671 - ||  || 27 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 48672 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48673 - ||  || 20 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 48674 - ||  || 17 dicembre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48675 - ||  || 21 dicembre 1995 || NEAT
|-
| 48676 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 48677 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 48678 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 48679 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 48680 - || 1996 BU || 17 gennaio 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48681 Zeilinger || 1996 BZ || 21 gennaio 1996 || E. Meyer, E. Obermair
|-
| 48682 - ||  || 23 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 48683 - ||  || 23 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 48684 - || 1996 EP || 14 marzo 1996 || D. di Cicco
|-
| 48685 - || 1996 EW || 15 marzo 1996 || NEAT
|-
| 48686 - ||  || 10 marzo 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48687 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 48688 - ||  || 17 marzo 1996 || NEAT
|-
| 48689 - ||  || 8 aprile 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48690 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 48691 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 48692 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 48693 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 48694 - || 1996 HP || 18 aprile 1996 || L. Šarounová
|-
| 48695 - ||  || 18 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 48696 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 48697 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 48698 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 48699 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 48700 Hanggao ||  || 17 aprile 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|}

48701-48800 

|-
| 48701 - ||  || 18 aprile 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48702 - || 1996 JE || 6 maggio 1996 || R. Linderholm
|-
| 48703 - || 1996 JQ || 12 maggio 1996 || P. G. Comba
|-
| 48704 - ||  || 14 maggio 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48705 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 48706 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 48707 - ||  || 19 maggio 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48708 - ||  || 8 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 48709 - ||  || 11 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 48710 - ||  || 8 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 48711 - ||  || 14 luglio 1996 || E. W. Elst
|-
| 48712 - ||  || 26 luglio 1996 || AMOS
|-
| 48713 - ||  || 9 agosto 1996 || NEAT
|-
| 48714 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 48715 Balbinot ||  || 13 settembre 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| 48716 - ||  || 13 settembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 48717 - ||  || 15 settembre 1996 || T. B. Spahr
|-
| 48718 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 48719 - ||  || 13 settembre 1996 || NEAT
|-
| 48720 Enricomentana ||  || 29 settembre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 48721 - ||  || 17 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 48722 - ||  || 8 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 48723 - ||  || 8 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 48724 - ||  || 8 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48725 - ||  || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48726 - ||  || 10 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48727 - ||  || 15 gennaio 1997 || Kleť
|-
| 48728 - ||  || 11 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 48729 - ||  || 14 gennaio 1997 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 48730 - ||  || 30 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48731 - ||  || 31 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48732 - ||  || 3 febbraio 1997 || Kleť
|-
| 48733 - ||  || 3 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 48734 - ||  || 6 febbraio 1997 || N. Sato
|-
| 48735 - ||  || 12 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48736 Ehime || 1997 DL || 27 febbraio 1997 || A. Nakamura
|-
| 48737 Cusinato ||  || 8 marzo 1997 || V. Goretti
|-
| 48738 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 48739 - ||  || 3 marzo 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48740 - ||  || 11 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 48741 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 48742 - ||  || 12 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 48743 - ||  || 10 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 48744 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 48745 - || 1997 GA || 1 aprile 1997 || Modra
|-
| 48746 - ||  || 2 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 48747 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 48748 - ||  || 3 aprile 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48749 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48750 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48751 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48752 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48753 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48754 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48755 - ||  || 7 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48756 Yoshiharukuni ||  || 11 aprile 1997 || T. Okuni
|-
| 48757 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48758 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48759 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48760 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48761 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48762 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 48763 - || 1997 JZ || 2 maggio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48764 - ||  || 5 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 48765 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 48766 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 48767 Skamander ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 48768 - || 1997 KE || 29 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 48769 - || 1997 MJ || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 48770 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 48771 - ||  || 27 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 48772 - ||  || 27 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 48773 - || 1997 PS || 3 agosto 1997 || ODAS
|-
| 48774 Anngower ||  || 10 agosto 1997 || D. D. Balam
|-
| 48775 - || 1997 QL || 24 agosto 1997 || Z. Moravec
|-
| 48776 - || 1997 QT || 27 agosto 1997 || Z. Moravec
|-
| 48777 - ||  || 25 agosto 1997 || J. Broughton
|-
| 48778 Shokoyukako || 1997 RE || 1 settembre 1997 || H. Abe
|-
| 48779 Mariko || 1997 RH || 1 settembre 1997 || H. Abe
|-
| 48780 - ||  || 4 settembre 1997 || ODAS
|-
| 48781 - || 1997 SL || 20 settembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 48782 Fierz || 1997 SP || 20 settembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 48783 - || 1997 SR || 20 settembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 48784 - || 1997 SX || 17 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48785 Pitter ||  || 23 settembre 1997 || P. Pravec
|-
| 48786 - ||  || 27 settembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48787 - ||  || 26 settembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 48788 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 48789 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 48790 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 48791 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 48792 - ||  || 17 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48793 - ||  || 4 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 48794 Stolzová ||  || 5 ottobre 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 48795 - ||  || 6 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 48796 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 48797 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 48798 Penghuanwu ||  || 6 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48799 Tashikuergan ||  || 8 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48800 - ||  || 5 ottobre 1997 || Spacewatch
|}

48801-48900 

|-
| 48801 Penninger ||  || 22 ottobre 1997 || E. Meyer
|-
| 48802 - ||  || 25 ottobre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 48803 - ||  || 29 ottobre 1997 || NEAT
|-
| 48804 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 48805 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 48806 - ||  || 30 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48807 Takahata ||  || 22 ottobre 1997 || T. Okuni
|-
| 48808 - ||  || 6 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48809 - ||  || 4 novembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 48810 - ||  || 14 novembre 1997 || Stroncone
|-
| 48811 - || 1997 WH || 18 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48812 - || 1997 WL || 18 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48813 - ||  || 19 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48814 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48815 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48816 - ||  || 19 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48817 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 48818 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 48819 - ||  || 25 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 48820 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 48821 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 48822 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 48823 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 48824 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 48825 - ||  || 26 novembre 1997 || NEAT
|-
| 48826 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 48827 - || 1997 YB || 18 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48828 - || 1997 YU || 20 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48829 - ||  || 17 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48830 - ||  || 21 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48831 - ||  || 24 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 48832 - ||  || 22 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48833 - ||  || 24 dicembre 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 48834 - ||  || 27 dicembre 1997 || NEAT
|-
| 48835 - ||  || 22 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48836 - || 1998 AW || 5 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 48837 - ||  || 4 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48838 - ||  || 15 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 48839 - ||  || 19 gennaio 1998 || N. Kawasato
|-
| 48840 - ||  || 17 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 48841 - ||  || 27 gennaio 1998 || A. Testa, P. Ghezzi
|-
| 48842 Alexmazzanti ||  || 25 gennaio 1998 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 48843 - ||  || 22 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 48844 Belloves || 1998 DW || 18 febbraio 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 48845 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 48846 - ||  || 27 febbraio 1998 || ODAS
|-
| 48847 - ||  || 3 marzo 1998 || ODAS
|-
| 48848 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48849 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48850 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48851 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48852 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48853 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48854 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48855 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48856 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48857 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 48858 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 48859 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 48860 - ||  || 24 aprile 1998 || À. López, R. Pacheco
|-
| 48861 - ||  || 24 aprile 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 48862 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48863 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48864 - ||  || 25 aprile 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 48865 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48866 - ||  || 25 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 48867 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48868 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48869 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48870 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48871 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48872 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48873 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48874 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48875 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 48876 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 48877 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48878 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48879 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48880 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48881 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48882 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 48883 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 48884 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 48885 - ||  || 27 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 48886 Jonanderson ||  || 7 maggio 1998 || ODAS
|-
| 48887 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 48888 REXIS ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 48889 - ||  || 24 maggio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48890 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 48891 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 48892 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 48893 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 48894 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 48895 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 48896 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 48897 - ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 48898 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 48899 - ||  || 17 giugno 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 48900 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|}

48901-49000 

|-
| 48901 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 48902 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 48903 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 48904 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 48905 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 48906 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 48907 - ||  || 27 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 48908 - ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 48909 Laurake ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 48910 - ||  || 28 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 48911 - ||  || 20 giugno 1998 || NEAT
|-
| 48912 - ||  || 24 luglio 1998 || P. G. Comba
|-
| 48913 - ||  || 25 luglio 1998 || P. G. Comba
|-
| 48914 - ||  || 27 luglio 1998 || ODAS
|-
| 48915 - ||  || 29 luglio 1998 || ODAS
|-
| 48916 - ||  || 26 luglio 1998 || LONEOS
|-
| 48917 - ||  || 26 luglio 1998 || LONEOS
|-
| 48918 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48919 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48920 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48921 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48922 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48923 - ||  || 22 luglio 1998 || J. Broughton
|-
| 48924 - ||  || 29 luglio 1998 || J. Broughton
|-
| 48925 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48926 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48927 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 48928 - || 1998 PB || 2 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 48929 - || 1998 PC || 2 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 48930 - || 1998 PW || 14 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 48931 - ||  || 10 agosto 1998 || J. Broughton
|-
| 48932 - || 1998 QB || 17 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 48933 - || 1998 QD || 17 agosto 1998 || P. G. Comba
|-
| 48934 Kočanová|| 1998 QS || 18 agosto 1998 || D. Kalmančok, A. Pravda
|-
| 48935 - ||  || 17 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 48936 - ||  || 20 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 48937 - ||  || 21 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 48938 - ||  || 22 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 48939 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48940 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48941 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48942 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48943 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48944 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48945 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48946 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48947 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48948 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48949 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48950 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48951 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48952 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48953 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48954 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48955 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48956 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48957 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48958 - ||  || 25 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 48959 - ||  || 24 agosto 1998 || J. Broughton
|-
| 48960 Clouet ||  || 25 agosto 1998 || R. Roy
|-
| 48961 - ||  || 22 agosto 1998 || À. López, R. Pacheco
|-
| 48962 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48963 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48964 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48965 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48966 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48967 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48968 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48969 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48970 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48971 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48972 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48973 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48974 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48975 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48976 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48977 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48978 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48979 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48980 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48981 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48982 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48983 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48984 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48985 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48986 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48987 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48988 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48989 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48990 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48991 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48992 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48993 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48994 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48995 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48996 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48997 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48998 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 48999 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 49000 - ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0048001